Sattler steht für:
 Sattler, Handwerksberuf
 Sattler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sattler (Pass), Pass in der Steiermark
 Sattler (Texas), Stadt in Texas
 Sattler-Panorama, Ölgemälde von Johann Michael Sattler
 Allmann Sattler Wappner, deutsches Architekturbüro
 Hilmer & Sattler und Albrecht, deutsches Architekturbüro
 Weingut Sattlerhof, österreichisches Weingut
 Erwin Sattler, deutscher Hersteller von Präzisionspendeluhren
 Sattler Group, Hersteller von Spezialtextilien mit Sitz in der Steiermark

Siehe auch:
 Sadtler